Пътят може да се отнася за:
 Пътят, българско теософско списание;
 Пътят, италиански филм от 1954 година;
 Пътят, роман на Кормак Маккарти от 2006 година;
 Пътят, американски филм от 2009 година, адаптация на романа на Кормак Маккарти;